Witold Orłowski (ur. 1962) – polski ekonomista
 Witold Eugeniusz Orłowski (1874-1966) – polski lekarz
 Witold Jan Orłowski (1918-1988) – polski okulista